Сан Луис де ла Круз има више значења:

 Сан Луис де ла Круз, Ла Пресита (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Луис де ла Круз (Гвадалупе), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику